Матурана () — испанская фамилия. Известные носители:
 Матурана, Николас (род. 1993) — чилийский футболист.
 Матурана, Умберто (1928—2021) — чилийский учёный, работавший на стыке биологии и эпистемологии.
 Матурана, Франсиско (род. 1949) — колумбийский футболист, футбольный тренер.